Les mots funereus, funerea et funereum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « funèbre, lugubre ».

En taxonomie, les mots funereus, funerea et funereum (en italique et sans majuscule) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces animales ou végétales d'aspect funèbre ou dangereuses. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : funereus, funerea, funereum.

Notes et références 

Épithète spécifique